Archdeacon ist
 eine Amtsstellung in der anglikanischen Kirche. Siehe: Archidiakon (anglikanische Kirche)
 der Nachname des Flugpioniers Ernest Archdeacon

Siehe auch:
 Archidiakon